

Toponymie 

 Troutbeck (South Lakeland), un village anglais dans le South Lakeland
 , un village anglais dans l'Eden
 , un village au Zimbabwe dans la province de Manicaland.

Patronyme 

 John Troutbeck (1894-1971), diplomate britannique.